Condado de Garrard
Vexitomina garrardi
Isodaphne garrardi

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia